Dynjandi kan syfta på följande platser:

Island 

 Dynjandi (Austurland), vattenfall i Austurland, 
 Dynjandi (fors), Suðurland, 
 Dynjandi, vattenfall i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar